Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2015. (У-23) је 10. првенство организовано под надзором Европске атлетске асоцијације ЕАА. Одржано је у Талину од 9. до 12. јула 2015. на стадиону Кадриорг. 

Сагласно правилима првенства могли су учествовати такмичари рођени 1993—1995.

Земље учеснице 
Учествовала су 986 спортиста из 46 земаља.

  Азербејџан (3)
  Аустрија (6)
  Белгија (25 )
  Белорусија (23)
  Босна и Херцеговина (3)
  Бугарска (8)
  Грузија (7)
  Грчка (11)
  Данска (4)
  Естонија (17)
  Израел (15)
  Ирска (14)
  Исланд (4) 
  Италија (73)
  Јерменија (1) 
  Кипар (8)
  Летонија (15)
  Литванија (20)
  Луксембург (5)
  Мађарска (27)
  Македонија (1)
  Малта (1)
  Молдавија (2)
  Немачка (69)
  Норвешка (25)
  Пољска (56)
  Португалија (22)
  Румунија (32)
  Русија (58)
  Сан Марино (1)
  Словачка (6)
  Словенија (12)
  Србија (8)
  Турска (18)
  Уједињено Краљевство (36)
  Украјина (37)
  Финска (38)
  Француска (51)
  Холандија (32)
  Хрватска (10)
  Црна Гора (2)
  Чешка (32)
  Швајцарска (17)
  Шведска (38)
  Шпанија (41)

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Рекорди 
На овом Европском првенству није било светских и европских рекорда. Постинуто је 8 рекорда првенства, 3 национална рекорда и 34 национална рекорда за млађе сениоре.

Рекорди европских првенства за млађе сениоре (8)

Национални рекорди (3)

Национални рекорди за млађе сениоре (34)

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства 2015.
 Званични резултати на сајту ЕАА

 
Европско првенство у атлетици за млађе сениоре
Спорт у Естонији
Атлетика у 2015.